

Sigle 
Adventure Game Interpreter – strumento di sviluppo di videogiochi di Sierra Online
Agenzia giornalistica Italia – agenzia di stampa italiana
Alliance Graphique Internationale – associazione fondata a Zurigo nel 1952 e volta alla promozione del graphic design.
Anno Geofisico Internazionale – accordo internazionale per studiare le terre emerse, gli oceani, l'atmosfera e l'ambiente spaziale (1957-8)
Associazione geotecnica italiana
Associazione goistica italiana
Associazione goliardica italiana – associazione degli studenti universitari liberali fino al 1968, rappresentata nell'UNURI
Associazione grafologica italiana
Associazione guide italiane – antica associazione italiana del guidismo cattolico, confluita in Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Autoguidovie Italiane – azienda di trasporto pubblico italiana
Auxiliary General Intelligence – navi militari per la raccolta d'informazioni e la sorveglianza elettronica
Avvocati giuslavoristi italiani

Codici 
 agi – codice ISO 639-3 della lingua agariya

Geologia 
AGI – Argilloscisti di Costagiutta – nel comune di Mignanego, provincia di Genova, sintema stratigrafico della Liguria

Altro 
 Lingua agi (codice ISO 639-3 aif)